Andrew Pickens ist der Name folgender Personen:

* Andrew Pickens senior (1739–1817), US-amerikanischer General und Politiker
 Andrew Pickens junior (1779–1838),  US-amerikanischer Politiker (South Carolina)